Karnin steht für:
 Karnin (bei Barth), Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Karnin (Cambs), Ortsteil von Cambs, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Karnin (Deszczno), Ortsteil in der polnischen Gemeinde Deszczno
 Karnin (Usedom), Ortsteil von Usedom, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Carnin